Branden ist der Name folgender Orte:
 Branden (Münstertal/Schwarzwald), Ortsteil von Münstertal/Schwarzwald, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Branden, früherer Name von Lermontowo (Kaliningrad, Gussew), Siedlung im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad, Russland

Branden ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Branden (1929–2013), kanadische Publizistin und Autorin 
 Johann Matthäus van den Branden (1716–1788), deutscher Bildhauer
 Mikael Brandén (* 1959), schwedischer Schwimmer 
 Nathaniel Branden (1930–2014), US-amerikanischer Psychotherapeut und Autor
 Paul Schmidt-Branden (1885–1955), deutscher Bankmanager

Siehe auch:
 Brandon (Name)